Ољшавка може бити:

 Ољшавка (Спишка Нова Вес), насељено место у округу Спишка Нова Вес, Кошички крај, Словачка Република
 Ољшавка (Стропков), насељено место у округу Стропков, Прешовски крај, Словачка Република